Misersky ist der Name von:

 Antje Misersky (* 1967), deutsche Sportlerin, siehe Antje Harvey
 Henner Misersky, eigentlich Henrich Misersky (* 1940), deutscher Sportler und Trainer
 Ilse Misersky, geb. Ilse Schönemann (* 1941), deutsche Sportlerin